Oredsson är ett svenskt efternamn, som kan skrivas på något olika sätt. Den 31 december 2014 var följande antal personer bosatta i Sverige med stavningsvarianterna
 Oredsson 419
 Oredson 4
Tillsammans blir detta 423 personer. Namnet var ursprungligen ett patronymikon med betydelsen Oreds son.

Personer med efternamnet Oredsson
 Edvard Oredsson (1896–1988), överdirektör i SJ
 Gabriel Oredsson (född 1982), innebandyspelare
 Göran Assar Oredsson (1933–2010), partiledare för Nordiska rikspartiet
 Jonas Oredsson (född 1972), bankrånare
 Lars Oredsson (1925–1984), meteorolog
 Malte Oredsson (1922–2001), generaldirektör
 Sverker Oredsson (1937–2018), historiker, professor, kommunalpolitiker
 Thomas Oredsson (född 1946), skådespelare
 Vera Oredsson (född 1928), partiledare för Nordiska rikspartiet

Källor

Noter  

Svenska efternamn
Sonnamn